Gambino – famiglia mafiosa degli Stati Uniti
 Gambino – torrente della Lombardia, in Italia
 Gambino – personaggio del manga e anime Berserk
 Rifugio Patrick Gambino – rifugio alpino sul monte Grammondo

Persone 
 Agostino Gambino – giurista italiano
 Alberto Maria Gambino – giurista italiano
 Alessandro Gambino – calciatore italiano
 Carlo Gambino – criminale italiano
 Cataldo Gambino – ex calciatore italiano
 Childish Gambino – nome d'arte di Donald Glover, attore, cantante, comico, sceneggiatore e dj statunitense
 Domenico Gambino – attore, regista e sceneggiatore cinematografico italiano
 Domenico Gambino – calciatore italiano
 Emanuel Gambino – criminale statunitense
 Gambino – nome d'arte di Bizzy Bone, rapper statunitense
 Giorgio Gambino – calciatore italiano
 Giuseppe Giacomo Gambino – calciatore italiano
 John Gambino – criminale statunitense
 Lu Gambino – giocatore di football americano statunitense
 Michele Gambino – giornalista e saggista italiano
 Nicola Gambino – presbitero e storico italiano
 Raffaello Gambino – pallanuotista italiano
 Rosario Gambino – criminale italiano
 Roberto Gambino – politico italiano
 Salvatore Gambino – calciatore tedesco
 Sharo Gambino – scrittore e giornalista italiano
 Tommy Gambino – criminale statunitense